BGJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Borgarfjordur Eystri (Islanda)
 BGJ – vecchio codice valutario ISO 4217 del Lev bulgaro fino al 1952 (ora BGN), valuta della Bulgaria